Села:
 Сеньківка — Київська область, Бориспільський район
 Сеньківка — Чернігівська область, Городнянський район
Пункт пропуску
 Сеньківка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю та Росією